Мен-де-Буа́кс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південний захід від Парижа, 85 км на південь від Пуатьє, 23 км на північ від Ангулема.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 193 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 483,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Мен-де-Буакс на сайті французького Національного інституту географії
 Мен-де-Буакс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Розташування муніципалітету Мен-де-Буакс на мапі Франції та сусідні муніципалітети
 Мапа муніципалітету Мен-де-Буакс на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Мен-де-Буакс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шаранта